Barrio El Salto puede referirse a:

Barrio El Salto, de Santiago de Chile.
Barrio El Salto, de Liberia, Costa Rica.